George Montagu (1737–1788) – brytyjski arystokrata i dyplomata, 4. książę Manchester
 George Montagu (1753–1815) – brytyjski zoolog
 George Montagu – brytyjski biolog
 George Montagu (1799–1855) – brytyjski arystokrata, 6. książę Manchester
 George Montagu (1853–1892) – brytyjski arystokrata, 8. książę Manchester